Elísa Viðarsdóttir – calciatrice islandese
 Margrét Lára Viðarsdóttir – calciatrice islandese
 Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir – ex calciatrice islandese